Памятник жертвам политических репрессий — название ряда памятников на территории бывшего СССР.

Россия 
 Памятник жертвам политических репрессий (Барнаул)
 Памятник жертвам политических репрессий (Волгоград)
 Памятник жертвам политических репрессий (Геленджик)
 Мемориал_жертв_политических_репрессий_(Екатеринбург)
 Памятник жертвам политических репрессий (Красноярск)
 Памятник жертвам политических репрессий (Москва) («Соловецкий камень»)
 Памятник жертвам политических репрессий (Новосибирск)
 Памятник жертвам политических репрессий (Санкт-Петербург)
 Памятник жертвам политических репрессий в Петрограде-Ленинграде («Соловецкий камень»)
 Памятник жертвам политических репрессий (Тольятти)
 Памятник жертвам политических репрессий (Улан-Удэ)
 Памятник жертвам политических репрессий (Уфа)
 Памятник жертв политических репрессий (Сочи)

Украина 
 Памятник жертвам политических репрессий (Донецк)

Молдавия 
 Памятник жертвам политических репрессий (Чадыр-Лунга)

См. также

Ссылки 
  ()
 
  в Волгограде